Buda se može odnositi na:

 Buda, osnivač budizma
 buda (titula), osoba koja je doživjela budističko prosvetljenje
 Budim, nekadašnji grad u Mađarskoj, odnosno današnji deo Budimpešte
 Buda (Peruđa), naselje u Italiji u okrugu Peruđa
 Buda (Kozenca), naselje u Italiji u okrugu Kozenca

Vidi još 

 Bjuda, višeznačna odrednica